Rio do Sangue kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Riacho do Sangue (periodiskt vattendrag i Brasilien, Ceará), 
 Rio do Sangue (vattendrag i Brasilien, lat -10,95, long -58,34), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar